Esta é uma lista de municípios do Estado de São Paulo por população no ano de 2016, segundo a estimativa calculada pelo IBGE. Também é feito uma comparação com os resultados finais do Censo de 2010 do IBGE.

Ver também  
 Lista dos municípios de São Paulo por mesorregiões  e microrregiões (IBGE)
 Lista dos municípios de São Paulo por área
 Lista de municípios de São Paulo por IDH
 Lista de municípios de São Paulo por IFDM
 Lista alfabética dos municípios de São Paulo

Ligações externas 

2016